Zilla steht für
 Zilla (Gattung), eine Spinnengattung aus der Familie der Echten Radnetzspinnen (Araneidae)

Zilla ist der Name von
 Zilla (Bibel)
 Zilla Huma Usman (1971–2007), pakistanische Politikerin
 Zilla Leutenegger (* 1968), schweizerische Künstlerin
 Namensform von Godzilla

Zilla ist der Familienname folgender Personen:
 Justin Zilla (* 1991), deutscher Eishockeyspieler

-zilla ist Bestandteil des Namens einer Reihe von Computerprogrammen:
 Mozilla, ein Webbrowser, siehe Mozilla #Ursprung des Namens
 FileZilla, ein FTP-Client
 Clonezilla, ein Programm zum Herstellen von Abbildern von PC-Festplatten
 LiveZilla, ein Support-Chat
 Bugzilla, eine Bugtracker-Webanwendung

Siehe auch:
 Zylla
 Scilla
 Ziller (Begriffsklärung)